Сан Педро Уилотепек има више значења:

 Општина Сан Педро Уилотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Уилотепек (Сан Педро Уилотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику